Al Miqdādīyah (arabiska: المقدادية) är en distriktshuvudort i Irak.   Den ligger i distriktet Al-Muqdadiya District och provinsen Diyala, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Bagdad. Al Miqdādīyah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Miqdādīyah är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Al Miqdādīyah. Runt Al Miqdādīyah är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Al Miqdādīyah består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Diyala